JTU steht als Abkürzung für:
 Jackson Turbidity Unit, Maßeinheit für die Trübung von Flüssigkeiten
 Japan Triathlon Union, japanischer Triathlonverband, Mitglied in der International Triathlon Union 
 Junge Technologieunternehmen

Abkürzung